Antonino steht für:
 Antonino (Kansas), Ort im US-amerikanischen Ellis County (Kansas)
 Antonino (Vorname), italienischer männlicher Vorname
 Antonino Spadaccino, italienischer Sänger

Antonino ist der Familienname folgender Personen:
 Gaudencio Antonino (1909–1967), philippinischer Politiker, Wirtschaftsmanager und Unternehmer
 Josef von Antonino (1847–1911), österreichischer Feldmarschall-Leutnant
 Magnolia Antonino (1915–2010), philippinische Politikerin

Siehe auch:
 Antoninus
 Sant’Antonino